Джеймс Данн:
 Данн, Джеймс (актёр) (1901—1967) — американский актёр, лауреат премии «Оскар».
 Данн, Джеймс (богослов) (1939—2020) — шотландский богослов, новозаветник.